Voici la liste des planètes mineures numérotées de 448001 à 449000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 448001 à 449000

448001-448100

448101-448200

448201-448300

448301-448400

448401-448500

448501-448600

448601-448700

448701-448800

448801-448900

448901-449000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000